Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1932, terza edizione del torneo, ha avuto come vincitrice la francese Ida Adamoff che ha battuto in finale Lucia Valerio 6-4, 7-5.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Tornei di tennis femminili nel 1932
Tornei di tennis italiani